Centrumhuset kan syfta på:

 Centrumhuset, Göteborg – ett kontors- och affärshus i kvarteret Vattenkällan
 Centrumhuset, Stockholm –en byggnad i kvarteret Oxhuvudet på Norrmalm